Sartorius (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Sartorius AG, een Duitse onderneming
Musculus sartorius of kleermakerspier